René David (rechtsgeleerde) (1906-1990), Frans wetenschapper in rechtsvergelijking
René David (basketbal) (1926-2008), Frans basketbalcoach
René David (natuurkundige) (1939-2022), Frans natuurkundige en Olympisch sporter